Аэропорт Тумлингтар (), , также известный как аэропорт Тумлинг-Тар, — непальский аэропорт, обслуживающий коммерческие авиаперевозки одноимённого города.

Общие сведения 
Аэропорт расположен на высоте 518 метров над уровнем моря и эксплуатирует одну взлётно-посадочную полосу размерами 1219х30 метров с асфальтовым покрытием.

Авиакомпании и пункты назначения

Примечания

Ссылки 
 

Аэропорты Непала